Adensamer ist der Nachname von

 Erika Adensamer (* 1957), österreichische Hauptschullehrerin und Politikerin (ÖVP).
 Theodor Adensamer (1867–1900), Entomologe und Arachnologe
 Wolfgang Adensamer (1899–1964), Zoologe